Le designazioni di Bayer l Velorum e L Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

l Velorum (HD 79917)
L Velorum (HD 83058)